Banc Europeu d'Inversions, institució i òrgan financer de la Unió Europea
 Bloc d'Estudiants Independentistes, associació catalana d'estudiants entre 1988 i 1999
 Bureau International des Expositions, organització responsable d'adjudicar les exposicions universals i internacionals 
 Borsa d'Indonèsia